Niutao ist einer der acht Verwaltungsbezirke (Falekaupule) des pazifischen Inselstaates Tuvalu. Er setzt sich aus der gleichnamigen Insel Niutao und der erst 1949 besiedelten Insel Niulakita zusammen. Die beiden Inseln liegen etwa 570 Kilometer voneinander entfernt.

Dem Bezirk steht ein Inselrat (Kaupule) mit sechs Mitgliedern vor. Hauptort ist Kulia auf Niutao.

Einzelnachweise 

Falekaupule in Tuvalu